Castelluccia è il toponimo di 2 frazioni della provincia di Roma
Castelluccia, frazione di Marino
Castelluccia, zona urbanistica di Roma